Romsdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Romsdorf (Droyßig), Ortschaft in der Gemeinde Droyßig, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Romsdorf, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, seit 1945: Romankowo in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen